Blade puede referirse a:

 Blade (personaje), un personaje creado por Marv Wolfman y Gene Colan en 1973 para Marvel Comics
 Blade (cómic), cómic protagonizado por el anterior, que se ha adaptado a otros medios, como:
 Blade (película), película de Stephen Norrington (1998).
 Blade (videojuego), videojuego que salió en el año 2000 para la PlayStation.
 Blade II, película de Guillermo del Toro (2002).
 Blade: Trinity, película de David S. Goyer (2004).
 Blade: la serie, serie de televisión basada en los cómic de Marvel y en la trilogía cinematográfica.
 Servidor blade, un tipo de computadora.
 Blade: The Edge of Darkness, videojuego desarrollado por Rebel Act Studios para PC en 2001.
 Blade (revista), revista estadounidense dedicada al coleccionismo de cuchillos.